De vijfde etappe van de Ronde van Italië 2012 werd verreden op 10 mei van Modena naar Fano. Het was een vlakke rit over een afstand van 209 km.

Verloop 
De vlucht van de dag werd op touw gezet door vier renners: de Lotto-Belisol-renners Olivier Kaisen, Brian Bulgaç en de Italianen Pierpaolo De Negri en Alessandro De Marchi. Bij de laatste klimmetjes waren ze eraan voor de moeite. De massasprint werd weer vlot gewonnen door Mark Cavendish ondanks de verwondingen die hij eerder tijdens deze Giro had opgelopen bij een valpartij tijdens de massasprint in de derde etappe.

Rituitslag

Klassementen 

Etappe 05
Sport in Marche
Pesaro e Urbino